

Patronyme
 Carlos Soublette, (1789-1870), est un homme politique vénézuélien.
 Andrés José Cruz Soublette est un acteur de cinéma.

Toponymes

Soublette : l'une des sept paroisses civiles de la municipalité de José Tadeo Monagas dans l'État de Guárico ;
 Carlos Soublette : l'une des onze paroisses civiles de la municipalité de Vargas dans l'État de La Guaira.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme